Apa, az egyik szülő
 Apa, település Romániában
 Apa,  1966-os film, rendezte: Szabó István
 Apa magazin
Személyek
 Apa horvát bán a 12. században
 Apa (1960–) nepáli serpa